Zmijski otok (Crno more), otok u Crnom moru
 Zmijski otok (Massauchusetts), otok u SAD-u